Еврейская Слобода — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Еврейская Слобода — до 1926 г. название посёлка Красная Слобода в Губинском районе.

Россия 

 Еврейская Слобода — село в Кайтагском районе Дагестана, в 1930-е годы включено в состав села Маджалис.